M. P. Baignères est un joueur de tennis français, finaliste du premier championnat de France en 1891.

Joueur français de tennis
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Date de décès non renseignée (XXe siècle)